Bataille de Boukamal (2014) ; 
 Bataille de Boukamal (2016) ;
 Bataille de Boukamal (2017) ;
 Bataille de Boukamal (2018).